Гаятри:

 Гаятри — богиня в индуизме.
 Гаятри — ведийская мантра на санскрите.
 Гаятри — стихотворный размер в индуистских священных писаниях.

См. также 
 Livebook/Гаятри — московское издательство